Нові Трояни — село в Одеській області, Болградський район
 Нові Трояни — пункт пропуску на кордоні з Молдовою, розташований в однойменному селі